Forja puede referirse a:
 Forja: es un proceso de manufactura que implica dar forma al metal.
 Forja (software): plataforma de desarrollo colaborativo de software.
 Forja (cómic): un personaje de Marvel Comics que pertenece a X-Men. 
 Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA): agrupación política argentina del siglo XX.
 Partido de la Concertación FORJA: agrupación política argentina desde 2003, distinta de la anterior.